Osoby o tym nazwisku:
 Atanazy (Mironescu) – prawosławny biskup
 Gheorghe Mironescu – rumuński polityk i dyplomata